L'institut canadien de Québec.
 L'ancien institut canadien de Montréal.

Voir aussi 
 Institut québécois.